Das späte Mädchen steht für:

 Das späte Mädchen (1951), deutscher Spielfilm von Hans Hinrich
 Das späte Mädchen (1972), Originaltitel La vieille fille, Spielfilm von Jean-Pierre Blanc